María Luisa de Mecklemburgo-Schwerin (Ludwigslust, 31 de marzo de 1803-Meiningen, 26 de octubre de 1862) era la hija del príncipe heredero Federico Luis de Mecklemburgo-Schwerin y consorte del duque Jorge de Sajonia-Altemburgo.

Primeros años 
María Luisa nació en Ludwigslust, en el Ducado de Mecklemburgo-Schwerin, siendo el segundo vástago y primera hija del príncipe heredero Federico Luis de Mecklemburgo-Schwerin (1778-1819), (hijo del gran duque Federico Francisco I de Mecklemburgo-Schwerin y de la princesa Luisa de Sajonia-Gotha-Altemburgo) y de su esposa, la gran duquesa Elena Pávlovna de Rusia (1784-1803), (hija del zar Pablo I de Rusia y de la duquesa Sofía Dorotea de Wurtemberg).

Matrimonio e hijos 
María Luisa contrajo matrimonio el 7 de octubre de 1825 en Ludwigslust con el duque Jorge de Sajonia-Altemburgo (1796-1853), hijo del duque Federico de Sajonia-Altemburgo y de su esposa, la duquesa Carlota Georgina de Mecklemburgo-Strelitz. El 22 de octubre, los novios se mudaron a Hildburghausen; la calle especialmente creada para esto todavía se llama Princesa Marienstrasse. Un año después, el padre de Jorge y la corte se mudaron a la nueva residencia. María y Jorge vivieron en el Palacio de Charlottenburg, en Hildburghausen, hasta 1829.

Tuvieron tres hijos:
 Ernesto I (Hildburghausen, 16 de septiembre de 1826-Altemburgo, 7 de febrero de 1908), duque de Sajonia-Altemburgo. Desposó a la princesa Inés de Anhalt-Dessau.
 Alberto Federico Augusto (Hildburghausen, 31 de octubre de 1827-Ludwigslust, 28 de mayo de 1835).
 Mauricio (Eisenberg, 24 de octubre de 1829-Arco, 13 de mayo de 1907), desposó a la princesa Augusta de Sajonia-Meiningen.

La pareja vivió en el castillo de Christiansburg, en Eisenberg. El superintendente local Klötzner (a través del príncipe Jorge) describió su matrimonio aparentemente feliz: "[...] en su amor por su esposa e hijos, el patrón de un hombre de familia de derecha". [1]

Después de mudarse a Altemburgo, el esposo de María se hizo cargo de los asuntos gubernamentales de su hermano José en 1848, quien abdicó como resultado de la Revolución Burguesa. María es la fundadora de la Fundación Maria con una asociación de mujeres y escuela de trabajo, así como Georgs-Marienhaus y la Sociedad Evangélica Misionera Luterana en Altemburgo. Como viuda, ella continuó viviendo en Altemburgo. La duquesa tuvo una relación muy estrecha con su hijo, Ernesto, y su nieta María.

Títulos y estilos 
 31 de marzo de 1803-7 de octubre de 1825: Su Alteza la duquesa María Luisa de Mecklemburgo-Schwerin.
 7 de octubre de 1825-30 de noviembre de 1848: Su Alteza la duquesa Jorge de Sajonia-Altemburgo.
 30 de noviembre de 1848-3 de agosto de 1853: Su Alteza la duquesa de Sajonia-Altemburgo.
 3 de agosto de 1853-26 de octubre de 1862: Su Alteza la duquesa viuda de Sajonia-Altemburgo.

Ancestros

Bibliografía 
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference:
 Het Groothertogelijk Huis Mecklenburg, Bergen-op-Zoom, 1901–1902, Juten, W. J. F., Reference: page 112

Enlaces externos 
 
 Genealogics – Leo van de Pas – Marie, Herzogin von Mecklenburg-Schwerin 
 thePeerage.com – Marie Luise Friederike Herzogin von Mecklenburg-Schwerin

Duquesas no reinantes de Mecklemburgo-Schwerin
Duquesas de Sajonia-Altemburgo